Belgische volleybalploeg (mannen)
 Belgische volleybalploeg (vrouwen)